Jean-Paul Baquiast (né en 1933), haut fonctionnaire et essayiste français ;
 Paul Baquiast (né en 1964), écrivain, historien et homme politique français.